Чупрене:

 Чупрене — село, Видинская область Болгарии.
 Чупрене (община) — община, Видинская область Болгарии.
 Чупрене (заповедник) — биосферный заповедник (резерват) в Болгарии.